Rakovac (Beočin), een plaats in de Servische gemeente Beočin
 Rakovac (Bratunac), een plaats in de gemeente Bratunac in Bosnië-Herzegovina
 Rakovac (Bujanovac), een plaats in de Servische gemeente Bujanovac
 Rakovac (Novi Grad), een plaats in de gemeente Novi Grad in Bosnië-Herzegovina
 Rakovac (Novi Pazar), een plaats in de Servische gemeente Novi Pazar
 Rakovac (Pale), een plaats in de gemeente Pale in Bosnië-Herzegovina
 Rakovac (Raška), een plaats in de Servische gemeente Raška
 Rakovac (Srbac), een plaats in de gemeente Srbac in Bosnië-Herzegovina